

Топонимы 
 Кэрнс (Квинсленд) — город в Австралии, штат Квинсленд.
 Кэрнс (регион) (англ.) — район местного самоуправления в штате Квинсленд (Австралия).

Персоналии 
 Кэрнс, Алан (род. 1970) — британский политик.
Кэрнс, Анна (род. 1981) — новозеландская и самоанская гребчиха.
 Кэрнс, Джон Эллиот (1823—1875) — английский экономист.
 Кэрнс, Лиа (род. 1974) — канадская актриса.